Koolma ist der Name mehrerer Ortschaften in Estland:

 Koolma (Lüganuse) in der Landgemeinde Lüganuse im Kreis Ida-Viru
 Koolma (Veriora) in der Landgemeinde Veriora im Kreis Põlva